Arche kan syfta på:

Arche – urämnet i Grekisk filosofi
Arche (mytologi) – den fjärde musan i grekisk mytologi 
Arche (måne) – en av Jupiters månar